

Anno 
 876 o 876 a.C.

Codici 
 876 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Honjō, nella Prefettura di Saitama, del Giappone

Matematica 
 876 – numero